Landthurm ist der Ortsname von

 Landthurm (Gallmersgarten), Dorf der Gemeinde Gallmersgarten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Landthurm (Iphofen), Weiler der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Landthurm (Ohrenbach), Einöde der Gemeinde Ohrenbach im Landkreis Ansbach, Bayern